Plataniás är en ort i Grekland.   Den ligger i prefekturen Nomós Chaniás och regionen Kreta, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Aten. Plataniás ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Plataniás är platt åt nordost, men söderut är den kuperad. Havet är nära Plataniás åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Plataniás. Runt Plataniás är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chania,  km öster om Plataniás. I omgivningarna runt Plataniás  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter på Kreta